Molekulska formula -{C25H25NO}- se može odnositi na:

 JWH-007
 JWH-019
 JWH-122